
Termin -{GCA}- ima više značenja.

 Genetički kod za alanin
 GCA (gen), ljudski gen
 Glutaril-7-aminocefalosporansko-kiselinska acilaza, enzim